Анорексиге́нные сре́дства (от  — отрицательная приставка +  — аппетит) — лекарственные средства, снижающие или подавляющие аппетит. Представляет собой пищевую добавку или лекарство, которое снижает аппетит, приводя к снижению потребления пищи, что приводит к потере веса. Противоположная по задачам группа препаратов называется «орексигенная» (стимулирующая аппетит).

Применение 
Данные препараты обычно применяются для лечения алиментарного ожирения, отягощающего течение многих заболеваний, приводящего к расстройствам со стороны сердечно-сосудистой системы и к нарушению обмена веществ. Также анорексигенные средства применяются при гормональных нарушениях, например при адипозогенитальной дистрофии или гипотиреозе, которые сопровождаются увеличением массы тела.

Некоторые лекарственные средства 
К анорексигенным средствам относят средства, влияющие на катехоламинергическую систему (стимулирующие ЦНС), например амфепрамон, а также средства, влияющие на катехоламинергическую и серотонинергическую системы, например сибутрамин. Оба эти препарата влияют на локализованные в гипоталамусе центральные механизмы регуляции аппетита. К эффективным анорексигенным средствам относится амфетамин. Уступает способности уменьшать аппетит амфетамину амфепрамон, хоть они фармакологически и схожи. Анорексигенным свойством обладают некоторые антидепрессанты, например флуоксетин.

Также есть новый тип анорексигенным средств — блокаторы каннабиноидных рецепторов (CB1). К таким препаратам относится , который по эффективности схож с сибутрамином.

Примечания 

Категории, не входящие в Фармакологический указатель